Aramides - gênero de aves gruiformes da família Rallidae, onde se classificam sete espécies de saracuras
Pardirallus - gênero de aves gruiformes da família Rallidae, onde se classificam três espécies de saracuras
Saracura (humorista) - falecido  humorista brasileiro, nascido em Santa Bárbara d'Oeste
Córrego do Saracura - córrego da cidade de São Paulo
Rio Saracura - rio do bairro do Bixiga, em São Paulo
Musical Saracura - ou simplesmente Saracura é uma banda brasileira, fundada em 1978, em Porto Alegre

Desambiguações de música